La vie devant soi ist der Originaltitel folgender Werke:

 Du hast das Leben noch vor dir, Roman von Romain Gary (1975)
 Madame Rosa, französischer Film von Moshé Mizrahi (1977)